El término Lateralización puede hacer referencia a:
la Lateralización del lenguaje;
Término referido a la especialización de cada lado del cerebro en ciertas funciones y respecto a determinadas actividades. Lateralidad;
un proceso fonológico: Lambdaización.